Шарифи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шарифи, Амредин (род. 1992) — афганский футболист.
 Шарифи, Махмаднаим Махмадкаримзаде (род. 1992) — российский футболист, защитник.